Тетельбаум — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тетельбаум, Илья Маркович (1910—1992) — доктор технических наук, профессор кафедры вычислительной техники Московского энергетического института.
 Тетельбаум, Семён Исаакович (1910—1958) — советский учёный в области радиотехники и электротехники, член-корреспондент АН УССР, профессор.